Molekulska formula -{C22H28NO3}- se može odnositi na:

 Benzilon
 Bevonijum
 Pipenzolat